Суботін — слов'янське прізвище.

 Суботін Валерій Олександрович — генерал-майор Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Суботін Віктор Георгійович (1959) — український топ-менеджер.
 Суботін Роман Борисович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Суботін Стоян (1921—1977) — сербський літературознавець.
Прізвища